Ве́лижское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Велижского района Смоленской области России. 

Административный центр — город Велиж.

Образовано законом от 2 декабря 2004 года.

Главой поселения и Главой администрации является Карповский Владимир Михайлович.

Географические данные 
 Общая площадь: 42,49 км²
 Расположение: северная часть Велижского района
 Граничит:
 на северо-востоке и востоке — с Селезнёвским сельским поселением
 на юго-востоке — с Печенковским сельским поселением 
 на юге и западе — с Крутовским сельским поселением Велижского района Смоленской области
 на севере — с Псковской областью

 По территории поселения проходят автомобильные дороги  Смоленск — Невель и  Велиж — Сеньково (граница с Белоруссией).
 Крупная река: Западная Двина.

Население

Населённые пункты 
В состав городского поселения входят 18 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Муниципальные образования Велижского района
Городские поселения Смоленской области